Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Western & Southern Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. August 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Mason (Ohio)